Dit is een lijst van planetoïden 92201-92300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92201) - || 1999 XU242 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92202) - || 1999 XU247 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92203) - || 1999 XT251 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92204) - || 1999 XZ251 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92205) - || 1999 YP || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92206) - || 1999 YJ6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92207) - || 1999 YU6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92208) - || 1999 YO17 || 31 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92209) Pingtang || 1999 YS17 || 26 december 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (92210) - || 2000 AH2 || 3 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (92211) - || 2000 AO3 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92212) - || 2000 AQ5 || 2 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92213) Kalina || 2000 AQ6 || 5 januari 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (92214) - || 2000 AX6 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92215) - || 2000 AM10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92216) - || 2000 AX10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92217) - || 2000 AD12 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92218) - || 2000 AT20 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92219) - || 2000 AA26 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92220) - || 2000 AH43 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92221) - || 2000 AJ44 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92222) - || 2000 AP48 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92223) - || 2000 AN82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92224) - || 2000 AR87 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92225) - || 2000 AX87 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92226) - || 2000 AZ92 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92227) - || 2000 AU95 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92228) - || 2000 AT98 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92229) - || 2000 AM99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92230) - || 2000 AD100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92231) - || 2000 AT101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92232) - || 2000 AS102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92233) - || 2000 AU102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92234) - || 2000 AV103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92235) - || 2000 AK104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92236) - || 2000 AM112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92237) - || 2000 AO120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92238) - || 2000 AM131 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92239) - || 2000 AA139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92240) - || 2000 AM146 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92241) - || 2000 AK148 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92242) - || 2000 AO148 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92243) - || 2000 AP148 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92244) - || 2000 AR148 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92245) - || 2000 AY149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92246) - || 2000 AQ153 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92247) - || 2000 AY153 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92248) - || 2000 AM154 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92249) - || 2000 AN170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92250) - || 2000 AJ186 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92251) Kuconis || 2000 AF187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92252) - || 2000 AQ187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92253) - || 2000 AH189 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92254) - || 2000 AG199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92255) - || 2000 AU199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92256) - || 2000 AX200 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92257) - || 2000 AS233 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92258) - || 2000 AF245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92259) - || 2000 AG245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92260) - || 2000 BX4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92261) - || 2000 BY5 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92262) - || 2000 BZ14 || 31 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (92263) - || 2000 BC17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92264) - || 2000 BW18 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92265) - || 2000 BO22 || 26 januari 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (92266) - || 2000 BX24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92267) - || 2000 BK26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92268) - || 2000 BJ49 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92269) - || 2000 CM2 || 2 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (92270) - || 2000 CU29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92271) - || 2000 CS39 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92272) - || 2000 CB54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92273) - || 2000 CQ81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92274) - || 2000 CO86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92275) - || 2000 CS89 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92276) - || 2000 CC100 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92277) - || 2000 CT108 || 5 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (92278) - || 2000 CB110 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (92279) Bindiluca || 2000 DG || 22 februari 2000 || San Marcello || L. Tesi
|-
| (92280) - || 2000 DT5 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92281) - || 2000 DS8 || 29 februari 2000 || Prescott || Spacewatch
|-
| (92282) - || 2000 DP32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92283) - || 2000 DC45 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92284) - || 2000 DV76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92285) - || 2000 EW || 3 maart 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (92286) - || 2000 EP7 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92287) - || 2000 EX14 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92288) - || 2000 ER43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92289) - || 2000 EH49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92290) - || 2000 EZ62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92291) - || 2000 EZ85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92292) - || 2000 EL88 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92293) - || 2000 EX105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92294) - || 2000 EV112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92295) - || 2000 EG113 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92296) - || 2000 EJ139 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92297) Monrad || 2000 EL156 || 10 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (92298) - || 2000 EE165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92299) - || 2000 EB170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92300) Hagelin || 2000 ET198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten